

Wydarzenia 

 Azja
 Kommagena uzyskała niepodległość
 Europa
 Bitwa nad Gwadalkiwirem między wojskami Sertoriusza a oddziałami wiernymi rzymskiemu senatowi